Rio Chibarro é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos e Araraquara. Sua nascente está localizada ao norte do município de São Carlos, na Fazenda do Urso dentro do Parque eco-esportivo Damha.

O rio é afluente da margem direita do rio Jacaré-Guaçu.

Chubarro, Rio
Geografia de Araraquara
Chubarro